Варош (町; chō или machi) је административна област у Јапану.  То је локални јавни орган, заједно са префектуре (ken или остали еквиваленти), град (shi)  и  село (mura).  Географски варош припада  префектурама.
Треба имати на уму да је иста реч (町; machi или chō) се такође користи у називима мањих региона, обично део градских четврти у градовима. То је наслеђе када су вароши настале на периферији града, и на крају се спојила  са њим.

Вароши

Види још
 Градови Јапана
 Градске четврти Јапана

Референце

Спољашње везе
  "Large City System of Japan"; graphic shows towns compared with other Japanese city types at p. 1 [PDF 7 of 40]